Breyer Animal Creations, een Amerikaans bedrijf dat schaalmodellen van dieren maakt, met name van paarden
 Breyers, een merk van diepvriesnagerechten in Canada en de Verenigde Staten

Personen 
 Gyula Breyer (1893-1921), Hongaars schaker
 Mirko Breyer (1863-1946), Kroatisch schrijver en boekverzamelaar
 Stephen Breyer (1938), Amerikaans jurist
 Tadeusz Breyer (1874-1952), Pools beeldhouwer

Zie ook 
 Breier (doorverwijspagina)
 Breijer (doorverwijspagina)
 Briar (doorverwijspagina)
 Bryer (doorverwijspagina)